Crespin (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Crespin (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Crespin (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais